Брандис () — многозначный термин.

Известные значения:

 Брандис — город в Саксонии.

Персоналии

 Брандис, Дитрих (1824—1907) — немецкий ботаник, естествоиспытатель, лесовод, эколог и фитохимик.
 Брандис, Евгений Павлович (1916—1985) — советский литературовед, исследователь фантастики.
 Брандис, Ирина Михайловна (Ионеску-Брандис; род. 1973) — молдавская и румынская шахматистка, гроссмейстер.
 Брандис, Кристиан Август (1790—1867) — немецкий учёный и историк философии (преим. греческой).
 Брандис, Мориц — домашний секретарь Элерта Крузе, лифляндский историк конца XVI — начала XVII вв.
 Брандис, Нина Михайловна (урождённая Цалик; 1918—1988) — советский переводчик художественной прозы с французского языка, жена Е. П. Брандиса.

См. также 
 Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав
 Брандис-над-Орлици
 Брандыс

Примечания